Мурильо-эль-Фруто ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндад-де-Олите. Занимает площадь 33,4 км². Население — 755 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры